Sedulius Scotus, een Ierse leraar, grammaticus en bijbelcommentator uit de negende eeuw
Johannes Scotus (810-877), bijgenaamd Eriugena, benedictijn, theoloog en scholastisch filosoof
Michael Scot of Michael Scotus (ca. 1175 – ca. 1234), een veelzijdig middeleeuws geleerde, vertaler van het werk van Aristoteles uit het Arabisch
Johannes Duns Scotus (1266–1308), franciscaans theoloog en filosoof

Daarnaast is SCOTUS ook de afkorting van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten of Supreme Court of the United States.